Ryszard Orłowski – polski piłkarz i trener piłkarski
 Ryszard Orłowski – polski historyk, profesor nauk humanistycznych